Bassens est un toponyme qui peut désigner deux communes françaises :
 Bassens (Gironde), dans le département de la Gironde, en région Nouvelle-Aquitaine.
 Bassens (Savoie), dans le département de la Savoie, en région Rhône-Alpes.